Sezona Formule 1 1959 je bila deseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 10. maja 1959 z dirko za Veliko nagrado Monaka, končala pa 12. decembra 1959 z deveto dirko sezone za Veliko nagrado ZDA. Dirkaški naslov je osvojil Avstralec Jack Brabham, moštvenega pa Cooper.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1959.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači 

 * Najhitrejši krog, kar je prineslo dirkaču eno prvenstveno točko

Druge pomembne dirke 
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe 

1959
1959 v športu